Ein Zerfallsprodukt ist das Produkt (Ergebnis) von Zerfall.

In der Physik – genauer der Kernphysik – ist damit in der Regel der radioaktive „Zerfall“ eines Atomkerns, d. h. seine spontane Umwandlung in einen anderen Kern, gemeint. Die Zerfallsprodukte sind dann der entstandene Atomkern (Tochterkern) und die bei dem Vorgang ausgesandte Strahlung.

In der Biologie werden Zerfallsprodukte, also das Ergebnis von zellularem Zerfall, als Detritus (lat. für „Abfall“) bezeichnet.

Kernphysik
Kernchemie
Zellbiologie